Hans von Gagern ist der Name folgender Personen:

* Hans Christoph Ernst von Gagern (1766–1852), Staatsmann und politischer Schriftsteller 
 Hans Karl Adam von Gagern (1774–1846), preußischer Generalleutnant, Kommandant der Festung Minden